Jean-Baptiste Sauvé de La Noue – attore e commediografo francese
 Jeanne Sauvé – giornalista e politica canadese
 Ramon John Hnatyshyn Sauvé – avvocato e politico canadese